

Patronyme 
Le nom Heneage Finch peut désigner :

 Sir Heneage Finch (1580-1631), homme politique anglais, président de la Chambre des communes en 1626 ;
 Heneage Finch (1er comte de Nottingham) (1621-1682), fils du précédent, Lord chancelier d'Angleterre de 1675 à 1682 ;
 Heneage Finch (1er comte d'Aylesford) (1649-1719), juriste, avocat et homme politique ;
 Heneage Finch (2e comte d'Aylesford) (1683-1757), homme politique ;
 Heneage Finch (3e comte d'Aylesford) (1715-1777), homme politique ;
 Heneage Finch (4e comte d'Aylesford) (1751-1812), homme politique ;
 Heneage Finch (5e comte d'Aylesford) (1786-1859), pair britannique ;
 Heneage Finch (6e comte d'Aylesford) (1824-1871), homme politique ;
 Heneage Finch (3e comte de Winchilsea) (1628-1689), diplomate ;
 Heneage Finch (5e comte de Winchilsea) (1657–1726), fils du précédent, homme politique ;
 Heneage Finch (9e comte d'Aylesford) (1908-1940), militaire.